Il doppio del torneo di tennis Trani Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Daniele Giorgini che hanno battuto in finale Alessandro Motti e Daniel Muñoz de la Nava 6-4, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Daniele Giorgini (Campioni)
 Alessandro Motti /  Daniel Muñoz de la Nava (finale)

 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (semifinali)
 Alejandro Fabbri /  Santiago Ventura (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2006